

Nom commun 
En français, le mot « demi » peut faire référence à :
 un demi, la moitié d'une unité (soit 0,5 ou ½ en valeur numérique) ;
 en France, un verre de bière de  (historiquement, un demi-setier, soit un quart de pinte de Paris) ;
 en Suisse romande, un demi-litre de vin en carafe ;
 un joueur de football, de rugby à XIII ou de rugby à XV placé en position intermédiaire sur le terrain entre les avants et les arrières :
 au football : appellation ancienne de milieu de terrain ;
 au rugby :  et  ;
 un métis (en Polynésie française) ;
 Demi, une monnaie complémentaire apparue au Canada au printemps 2015.

Nom propre 
Demi est un prénom féminin, prononcé « démi », qui était à l'origine le diminutif de Demitria ou Demetria. Ce prénom est notamment porté par :
 Demi Moore
 Demi Lovato

Divers 
Demi est un album de la chanteuse américaine Demi Lovato sorti en 2013.
DeMi est un nano-satellite  expérimental américain de format CubeSat 6U.

Notes et références

Voir aussi 
 Fraction